

Geografia

Austria 
 Unterach am Attersee – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Inne 
 Unterach – statek z 1870
 Unterach – statek z 1970